Куркурек — река в России, протекает по Кош-Агачскому и Улаганскому районам Республики Алтай. Длина реки составляет 15 км.

Начинается из языка одноимённого ледника на склоне горы Куркурек. Течёт на северо-восток до урочища Ештыкел, затем поворачивает на юго-восток. Устье реки находится в 6 км от устья реки Актуру по левому берегу, на высоте 1817,6 метра над уровнем моря.

Основной приток — река Корумлу, на картах нижнее течение Куркурека считается принадлежащей ей.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Катунь, речной подбассейн реки — Бия и Катунь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша. Код водного объекта — 13010100312115100005643.

Примечания 

Бассейн Чуи (приток Катуни)
Реки Кош-Агачского района
Реки Улаганского района